Городищенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

существующая
 Городищенская волость (Псковская область) — в Псковской области

упразднённые
 Городищенская волость (Суздальский уезд) — в составе Владимирской губернии, Суздальский уезд
 Городищенская волость (Юрьевский уезд) — в составе Владимирской губернии, Юрьевский уезд
 Городищенская волость (Славяносербский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Славяносербский уезд
 Городищенская волость (Черкасский уезд) — в составе Киевской губернии, Черкасский уезд
 Городищенская волость (Быховский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Быховский уезд
 Городищенская волость (Горецкий уезд) — в составе Могилёвской губернии, Горецкий уезд
 Городищенская волость (Боровичский уезд) — в составе Новгородской губернии, Боровичский уезд
 Городищенская волость (Мценский уезд) — в составе Орловской губернии, Мценский уезд
 Городищенская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии, Орловский уезд
 Городищенская волость (Городищенский уезд) — в составе Пензенской губернии, Городищенский уезд
 Городищенская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии, Соликамский уезд
 Городищенская волость (Пирятинский уезд) — в составе Полтавской губернии, Пирятинский уезд
 Городищенская волость (Новоладожский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии, Новоладожский уезд
 Городищенская волость (Буинский уезд) — в составе Симбирской губернии, Буинский уезд
 Городищенская волость (Вяземский уезд) — в составе Смоленской губернии, Вяземский уезд
 Городищенская волость (Юхновский уезд) — в составе Смоленской губернии, Юхновский уезд
 Городищенская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии, Старобельский уезд